Bechi steht für:
 Bechí, Gemeinde in der spanischen Provinz Castellón

Bechi ist der Familienname folgender Personen:
 Gino Bechi (1913–1993), italienischer Sänger und Schauspieler
 Guglielmo Bechi (1791–1852), italienischer Architekt und Archäologe
 Luigi Bechi (1830–1919), italienischer Maler

Siehe auch:
 Becchi